Vicq puede referirse a: 

 Abreviatura científica para el botánico Léon-Bonaventure Éloy de Vicq 1810-1886; 
 Vicq, comuna de Allier (Francia); 
 Vicq, comuna de Alto Marne (Francia); 
 Vicq, comuna de Norte (Francia); o
 Vicq, comuna de Yvelines (Francia).